Il doppio del torneo di tennis Austrian Open 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Tom Okker e Nikola Pilić 6-3, 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (Campioni)
 Tom Okker /  Nikola Pilić (finale)

 Ilie Năstase /  Ion Țiriac (semifinali)
 Owen Davidson /  Tony Roche (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1970